Catalonien Rundt 2021 var den 100. udgave af det spanske etapeløb Catalonien Rundt. Cykelløbets syv etaper havde en samlet distance på 1094,4 km, og blev kørt fra 22. marts med start i Calella til 28. marts 2021 hvor der var mål i Barcelona. Løbet var syvende arrangement på UCI World Tour 2021, og blev kørt samtidig med de belgiske éndagsløb Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic og Gent-Wevelgem. Den oprindelige 100. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Før starten på 5. etape trak Equipo Kern Pharma sine ryttere ud af løbet, efter at to af dem var blevet testet positiv for COVID-19.

Løbet blev en stor triumf for , da det britiske hold tog de tre øverste pladser i det samlede klassement. Efter sejren på 3. etape overtog Adam Yates løbets førertrøje, og den beholdte han løbet ud. Toer blev Richie Porte, mens Geraint Thomas endte på tredjepladsen. Danske Andreas Kron havde førertrøjen efter sejren på 1. etape, mens Frederik Wandahl fra  endte på sidstepladsen i det samlede klassement.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI World Tour 2021